Jewett kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Jewett (Illinois)
Jewett (Ohio)
Mount Jewett
Jewett (Texas)

Personen met de achternaam Jewett:
Frank Jewett, Amerikaans natuurkundige